Název Debrník má více míst:
 Plesná (Šumava), v minulosti Debrník – hora na Šumavě (1338 m n. m.)
 Debrník (Železná Ruda) – část města Železná Ruda v okrese Klatovy
 Debrník (Hlavatce) – část obce Hlavatce v okrese Tábor

Vodní tok:
 Debrník (přítok Řezné) (Grosse Deffernik) - potok v okrese Klatovy a v Německu